Руаха:

 Руаха — река, протекает по центральной части Танзании.
 Руаха — национальный парк, расположенный в центральной части Танзании на берегу реки Руаха.